Брейт () — английская фамилия. Известные носители:

 Брейт, Грегори (1899 — 1981) — американский физик.
 Брейт, Уильям — американский экономист.